Wall Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wall Lake Township (Sac County, Iowa)
 Wall Lake Township (Wright County, Iowa)
 Wall Lake Township (South Dakota)